Een lid van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.
 Een lid van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal.